Кетоев — фамилия; имеет женскую форму Кетоева.
 Кетоев, Борис Николаевич — советский сельскохозяйственный и партийный деятель.
 Кетоев, Георгий Важаевич — российский борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.